Stax peut renvoyer à :
 Stax Records, entreprise d’enregistrement et de distribution de disques américaine créée en 1958.
 John Stax (1944-), musicien anglais.

Voir aussi